Rote Schule bezeichnet

 Rote Schule (Gehrden), denkmalgeschütztes Gebäude in Gehrden, Region Hannover, Niedersachsen
 Rote Schule (Springe), denkmalgeschütztes Gebäude in Springe, Region Hannover, Niedersachsen
 Rote Schule (Strasburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Strasburg, Mecklenburg-Vorpommern